Батово — название населённых пунктов:

Болгария 
 Батово — село в Добричской области.

Республика Сербская 
 Батово — населённый пункт в Республике Сербской.

Россия 
 Батово — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Батово — деревня в Гатчинском районе Ленинградской области.
 Батово — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Батово — деревня в Красногородском районе Псковской области.
 Батово — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Батово — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Батово — село в Ханты-Мансийском районе Ханты-Мансийского автономного округа.